¿Quién es la máscara? puede referirse a las siguientes versiones del programa King of Mask Singer:

 ¿Quién es la máscara?, versión mexicana estrenada en 2019.
 ¿Quién es la máscara?, versión chilena estrenada en 2021.
 ¿Quién es la máscara?, versión colombiana estrenada en 2021.
 ¿Quién es la máscara?, versión uruguaya estrenada en 2022.
 ¿Quién es la máscara?, versión Argentina estrenada en 2022.
